О́рден «За до́блестный шахтёрский труд» — орден Кемеровской области, учреждённый законом № 39 от 8 мая 2009 года.

Статут ордена 
Орденом «За доблестный шахтёрский труд» награждаются граждане за особые заслуги перед Кемеровской областью, связанные с развитием угольной промышленности Кемеровской области, достижениями в труде. Орден имеет три степени: I, II и III. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение орденом производится последовательно: III степени, II степени, I степени. Последующее награждение производится не ранее чем через один год после награждения орденом предыдущей степени. Повторное награждение орденом одной и той же степени не допускается.

Описание ордена 
Орден I степени представляет собой семиконечную звезду из золота с гранеными полированными расходящимися лучами. На звезду наложен медальон, изготовленный из золота, диаметром 32 мм, покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и красного цветов. По окружности медальона расположены семь рубинов. В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, автомобиля «БелАЗ», терриконика. В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись серебром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». В нижней части медальона — объёмное изображение лавровых ветвей и римская цифра «I». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из золота. На оборотной стороне звезды — номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового цвета, в центральной части — красная полоса шириной 5 мм, по её бокам белые полосы по 2 мм.

Орден II степени представляет собой семиконечную звезду из серебра с гранёными полированными расходящимися лучами. На звезду наложен медальон, изготовленный из золота, диаметром 32 мм, покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и красного цветов. По окружности медальона расположены семь изумрудов. В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, автомобиля «БелАЗ», терриконика. В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись серебром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». В нижней части медальона — объёмное изображение лавровых ветвей и римская цифра «II». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из золота. На оборотной стороне звезды — номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового цвета, с двумя красными полосами, каждая в белом обрамлении.

Орден III степени представляет собой семиконечную звезду из серебра с гранёными полированными расходящимися лучами. На звезду наложен медальон, изготовленный из серебра, диаметром 32 мм, покрытый эмалью бирюзового цвета со вставкой в виде полосы синего и красного цветов. По окружности медальона расположены семь цирконов. В центре медальона расположены изображения копра, экскаватора, автомобиля «БелАЗ», терриконика. В верхней части медальона на синей эмали расположена надпись серебром «Кузбасс». Ниже по кругу, покрытому красной эмалью, расположена надпись золотом «За доблестный шахтерский труд». В нижней части медальона — объёмное изображение лавровых ветвей и римская цифра «III». Лавровые ветви, цифра степени ордена изготовлены из серебра. На оборотной стороне звезды — номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой муаровой лентой шириной 23 мм. Основной фон ленты бирюзового цвета, с тремя красными полосами, каждая в белом обрамлении.

Источники 
 Закон Кемеровской области от 08.05.2009 № 39 «О внесении изменений в Закон Кемеровской области „О наградах Кемеровской области“»

За доблестный шахтёрский труд
Шахтёрские награды
Кузбасс
2000-е годы в Кемеровской области
Появились в 2009 году в России
2009 год в Кемеровской области